Paeffgen ist der Familienname folgender Personen:

 C. O. Paeffgen (1933–2019), deutscher Maler und Bildhauer
 Gilbert Paeffgen (* 1958), deutscher Jazzmusiker
 Hans-Ullrich Paeffgen (* 1945), deutscher Jurist
 Hartmut Paeffgen (1942–2006), deutscher Journalist
 Manfred Johannes Paeffgen (1942–2018), deutscher Diplomat
 Theodor Paeffgen (1910–1969), SS-Sturmbannführer und Regierungsrat beim Sicherheitsdienst der SS

Päffgen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Päffgen (* 1961), deutscher Prähistoriker
 Christa Päffgen (1938–1988), bürgerlicher Name von Nico (Sängerin), deutsches Model, Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:

 Paefgen
 Päffgen Kölsch, Kölner Biermarke, geführt von der Familie Päffgen